Ел Јаки има више значења:

 Ел Јаки (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Јаки (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Јаки (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Јаки (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Јаки (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Јаки (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Јаки (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Јаки (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Јаки (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Јаки (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Јаки (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Јаки, Емпаке (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Јаки (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Јаки (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Јаки (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику